

Стоунікрік Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсільванія
 Стоунікрік Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія